Johann Georg von Ribbeck ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg von Ribbeck der Ältere (1577–1647), kurbrandenburgischer Beamter, Erbherr und Kommandant von Spandau
 Johann Georg von Ribbeck der Jüngere (1601–1666), kurbrandenburgischer Kammerherr, Erbherr, Amtshauptmann und Kommandant von Spandau